

Persone 
 Arttu Pohjola – saltatore con gli sci finlandese 
 Pekka Pohjola – compositore finlandese

Altro 
 Pohjola – luogo della mitologia finlandese 
 3606 Pohjola – asteroide della fascia principale
 Pohjola's Daughter – poema sinfonico composto di Jean Sibelius